SS, Ss eller ss kan syfta på:

 SS – en paramilitär kamporganisation med elitpersonal tillhörande Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet, se Schutzstaffeln
 SS-Verfügungstruppe –  en militär gren inom SS bildat 1934
 Allgemeine-SS – den största delen av Schutzstaffel etablerat 1934
 SS-Totenkopfverbände – del av Schutzstaffel vars huvuduppgift var att övervaka och administrera Nazitysklands koncentrationsläger bildat 1936
 Waffen-SS – ursprungligen militära enheter av frivilligt rekryterade politiskt (nazistiskt) motiverade säkerhetssoldater formellt bildat 1939
 SS – Svensk standard
 SS – namnet på AB Storstockholms Lokaltrafik mellan den 1 januari 1917 och den 31 december 1966, se Stockholms Spårvägar (1915)
 SS – ett svenskt aktiebolag bildat 1987, se Stockholms Spårvägar
 SS – det första fristående svenska scoutförbundet, se Sveriges scoutförbund
 SS Cars – tidigare namn på bilmärket Jaguar (till tidiga 1940-talet)
 ss – ISO 639-1 kod för språket SiSwati
S.s. – en latinsk term, se Sensu stricto
S/S – fartyg som drivs av en ångmaskin, se Ångfartyg

Se även
ß – en ligatur av bokstäverna ss som används i skriven tyska